Jméno Markéta Korutanská mělo v minulosti vícero osob:

 Markéta Korutanská zvaná Pyskatá (1318–1369) z dynastie Menhardovců – tyrolská hraběnka, manželka Jana Jindřicha Lucemburského a později Ludvíka V. Bavorského
 Markéta z Hradce (žila v první polovině 14. století) – manželka Oldřicha III. z Hradce původem z Korutan

Korutany